Gerlach är ett tyskt efternamn, som också kan vara ett förnamn för män. Den 31 december 2021 var 86 personer med efternamnet Gerlach folkbokförda i Sverige. Vidare hade 12 män och 11 kvinnor folkbokförda i Sverige Gerlach som förnamn. Ingen av dessa uppges ha haft namnet som tilltalsnamn/första förnamn.

Personer med efternamnet Gerlach eller von Gerlach
 Andreas Christian Gerlach (1811–1877), tysk veterinär
 Christer Gerlach (född 1944), svensk journalist, författare och TV-producent
 Christian Gerlach (född 1963), tysk historiker
 Elisabeth Gerlach (1917–1989), svensk målare och inredningsarkitekt
 Ernst Gerlach  (född 1947), östtysk handbollsspelare
 Ernst Ludwig von Gerlach (1795–1877), tysk ämbetsman och publicist
 Georg Gerlach (1797–1865), dansk militär
 Günther Gerlach (1901–1983), tysk-svensk läkare
 Harry Gerlach – flera personer
 Harry Gerlach (militär) (1895–1982), svensk militär
 Harry Gerlach (författare) (1927–1995), tysk författare och hembygdsforskare
 Hellmut von Gerlach (1866–1935), tysk journalist och politiker
 Hermann Gerlach (1833–1886), tysk katolsk teolog och rättslärd
 Hugo Gerlach (1854–1907), tysk-svensk ingenjör och industriman
 Jim Gerlach (född 1955), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Pennsylvania
 Joseph von Gerlach (1820–1896), tysk anatom
 Leocadie Gerlach (1826–1919), svensk-dansk operasångerska
 Ludwig Friedrich Leopold von Gerlach (1790–1861), preussisk militär
 Manfred Gerlach (1928–2011), östtysk politiker
 Oscar Gerlach (1836–1900), dansk-svensk militär och ingenjör
 Otto von Gerlach (1801–1849), tysk evangelisk teolog och präst
 Philipp Gerlach (1679–1748), preussisk arkitekt
 Walther Gerlach (1889–1979), tysk fysiker

Personer med förnamnet Gerlach
 Gerlach Peters (1378–1411), nederländsk religiös författare
 Gerlach (byggmästare) (aktiv 1400-talets första del), byggmästare vid Linköpings domkyrka.

Källor

Se även
 Gerlache – flera platser
 Gerlachs park, Malmö
 Gerlachska huset – riven byggnad i Varberg

Tyska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn